Exit (in inglese "uscita" o "uscire", deriva dal verbo latino composto da "ex" + "ire" = "uscire") può riferirsi a:

Cinema e televisione
 Exit - Uscita di sicurezza – talk show di LA7
 Exit – film di Olivier Megaton
 Exit – cortometraggio di Pino Quartullo e Stefano Reali
 Exit – film del 2006 di Peter Lindmark
 Exit: una storia personale – film del 2010 di Massimiliano Amato

Informatica
 exit – comando del sistema operativo
 exit  – comando di Unix
 Exit – videogioco

Letteratura
 Exit – racconto di Alicia Giménez-Bartlett
 Exit – romanzo di Paul Clément (Jacques-Pierre Amette)
 Exit – romanzo poliziesco di Olen Steinhauer

Musica
 EXIT – festival musicale di Novi Sad, Serbia
 Exit – gruppo musicale folk italiano
 Exit – album di Pat Martino del 1977 
 Exit – album dei Tangerine Dream del 1981
 Exit – traccia dell'album The Joshua Tree degli U2 del 1987
 Exit – album degli Exit del 1990
 Exit – album di Fausto Rossi del 1997
 Exit – album di Alice del 1998
 Exit – album del Museo Rosenbach del 2000
 Exit – album di Darin del 2013
 Exit Records – etichetta discografica

Altro
 Exit Italia – associazione per l'eutanasia
 EXIT – tecnica di parto cesareo